Лі Тін і Сунь Тяньтянь були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши пару Хісела Дулко і Марія Санчес Лоренсо з рахунком 6–2, 6–2.

Це був 9-й титул для Лі та 8-й титул для Сунь за їхні відповідні тенісні кар'єри в парному розряді. Для цієї пари це був другий титул за сезон, після турніру в Паттаї.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds 

Estoril Open 2006